|-
|(106751)||2000 XL4|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,071|| align=right|10,45|| align=right|5,544||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106752)||2000 XS4|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,185|| align=right|9,86|| align=right|5,415||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106753)||2000 XU4|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,131|| align=right|8,65|| align=right|5,261||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106754)||2000 XZ4|| align=right|14,1|| align=right|3,227|| align=right|0,106|| align=right|10,74|| align=right|5,797||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106755)||2000 XF5|| align=right|15,7|| align=right|3,048|| align=right|0,169|| align=right|11,60|| align=right|5,321||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106756)||2000 XS5|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,078|| align=right|9,44|| align=right|5,520||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106757)||2000 XW5|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,129|| align=right|8,37|| align=right|5,429||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106758)||2000 XK6|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,191|| align=right|6,32|| align=right|3,604||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106759)||2000 XT6|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,330|| align=right|12,79|| align=right|5,366||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106760)||2000 XD7|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,148|| align=right|4,94|| align=right|3,283||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106761)||2000 XW8|| align=right|15,0|| align=right|1,932|| align=right|0,045|| align=right|18,04|| align=right|2,685||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106762)||2000 XU9|| align=right|14,2|| align=right|2,403|| align=right|0,248|| align=right|26,25|| align=right|3,723||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106763)||2000 XK10|| align=right|14,7|| align=right|2,630|| align=right|0,105|| align=right|14,04|| align=right|4,264||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106764)||2000 XG11|| align=right|14,3|| align=right|3,207|| align=right|0,233|| align=right|14,86|| align=right|5,743||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106765)||2000 XW11|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,159|| align=right|10,89|| align=right|5,377||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106766)||2000 XB12|| align=right|15,8|| align=right|2,258|| align=right|0,162|| align=right|8,50|| align=right|3,392||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106767)||2000 XW13|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,172|| align=right|21,87|| align=right|3,394||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106768)||2000 XG14|| align=right|14,8|| align=right|2,629|| align=right|0,207|| align=right|32,56|| align=right|4,262||MBA||1. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106769)||2000 XA15|| align=right|15,4|| align=right|1,919|| align=right|0,086|| align=right|21,63|| align=right|2,657||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106770)||2000 XD15|| align=right|16,4|| align=right|1,956|| align=right|0,078|| align=right|23,20|| align=right|2,735||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106771)||2000 XE15|| align=right|14,0|| align=right|3,000|| align=right|0,430|| align=right|25,69|| align=right|5,195||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106772)||2000 XT15|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,159|| align=right|16,25|| align=right|5,627||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106773)||2000 XG16|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,141|| align=right|17,05|| align=right|5,679||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106774)||2000 XM16|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,042|| align=right|10,43|| align=right|5,345||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106775)||2000 XR16|| align=right|14,7|| align=right|2,467|| align=right|0,103|| align=right|13,88|| align=right|3,875||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106776)||2000 XP18|| align=right|14,6|| align=right|2,937|| align=right|0,165|| align=right|15,33|| align=right|5,032||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106777)||2000 XQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,085|| align=right|10,44|| align=right|5,146||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106778)||2000 XL19|| align=right|14,3|| align=right|3,018|| align=right|0,096|| align=right|10,41|| align=right|5,241||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106779)||2000 XP19|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,153|| align=right|6,73|| align=right|3,557||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106780)||2000 XW19|| align=right|13,7|| align=right|3,119|| align=right|0,181|| align=right|19,16|| align=right|5,506||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106781)||2000 XU20|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,240|| align=right|16,62|| align=right|5,573||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106782)||2000 XB21|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,043|| align=right|6,88|| align=right|3,453||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106783)||2000 XJ21|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,158|| align=right|8,26|| align=right|5,318||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106784)||2000 XQ21|| align=right|16,3|| align=right|2,263|| align=right|0,113|| align=right|7,78|| align=right|3,404||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106785)||2000 XU21|| align=right|14,7|| align=right|3,175|| align=right|0,086|| align=right|10,07|| align=right|5,656||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106786)||2000 XZ21|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,087|| align=right|11,10|| align=right|5,772||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106787)||2000 XO22|| align=right|16,7|| align=right|2,276|| align=right|0,111|| align=right|4,90|| align=right|3,433||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106788)||2000 XQ22|| align=right|15,6|| align=right|2,208|| align=right|0,091|| align=right|5,67|| align=right|3,280||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106789)||2000 XZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,180|| align=right|13,07|| align=right|4,485||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106790)||2000 XW23|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,196|| align=right|6,15|| align=right|3,296||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106791)||2000 XF24|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,161|| align=right|10,57|| align=right|5,335||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106792)||2000 XR24|| align=right|15,3|| align=right|3,195|| align=right|0,206|| align=right|16,68|| align=right|5,709||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106793)||2000 XB26|| align=right|14,0|| align=right|3,197|| align=right|0,117|| align=right|14,16|| align=right|5,715||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106794)||2000 XK26|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|5,36|| align=right|3,576||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106795)||2000 XP26|| align=right|15,8|| align=right|2,222|| align=right|0,175|| align=right|8,51|| align=right|3,311||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106796)||2000 XQ26|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,143|| align=right|6,07|| align=right|3,467||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106797)||2000 XX27|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|10,01|| align=right|3,526||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106798)||2000 XN28|| align=right|16,3|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|7,17|| align=right|3,451||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106799)||2000 XD31|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,078|| align=right|10,04|| align=right|5,392||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106800)||2000 XN31|| align=right|14,3|| align=right|3,246|| align=right|0,063|| align=right|22,30|| align=right|5,847||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106801)||2000 XT31|| align=right|14,0|| align=right|3,242|| align=right|0,073|| align=right|9,72|| align=right|5,838||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106802)||2000 XX32|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,069|| align=right|9,31|| align=right|3,443||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106803)||2000 XX33|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,120|| align=right|6,27|| align=right|3,566||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106804)||2000 XY33|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|8,37|| align=right|3,489||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106805)||2000 XM35|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,095|| align=right|11,39|| align=right|4,137||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106806)||2000 XO35|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,249|| align=right|15,05|| align=right|4,274||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106807)||2000 XE37|| align=right|14,2|| align=right|3,161|| align=right|0,195|| align=right|13,83|| align=right|5,619||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106808)||2000 XX38|| align=right|15,6|| align=right|1,989|| align=right|0,080|| align=right|21,70|| align=right|2,804||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106809)||2000 XP39|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,171|| align=right|17,26|| align=right|5,301||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106810)||2000 XY39|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|15,21|| align=right|4,113||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106811)||2000 XE40|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,120|| align=right|19,39|| align=right|5,520||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106812)||2000 XV40|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,179|| align=right|16,41|| align=right|5,503||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106813)||2000 XW41|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,255|| align=right|20,35|| align=right|5,452||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106814)||2000 XN42|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,211|| align=right|17,97|| align=right|5,501||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106815)||2000 XR42|| align=right|16,8|| align=right|1,970|| align=right|0,067|| align=right|17,88|| align=right|2,765||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106816)||2000 XE43|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,207|| align=right|17,57|| align=right|5,430||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106817)||2000 XC44|| align=right|15,7|| align=right|3,107|| align=right|0,132|| align=right|0,99|| align=right|5,477||MBA||6. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(106818)||2000 XV44|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,178|| align=right|27,52|| align=right|5,653||MBA||8. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106819)||2000 XC45|| align=right|16,0|| align=right|1,951|| align=right|0,080|| align=right|20,83|| align=right|2,725||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106820)||2000 XJ45|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,068|| align=right|20,93|| align=right|2,692||MBA||7. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106821)||2000 XX45|| align=right|15,4|| align=right|1,923|| align=right|0,057|| align=right|18,63|| align=right|2,666||MBA||15. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106822)||2000 XN47|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,155|| align=right|12,84|| align=right|5,695||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106823)||2000 XB49|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,117|| align=right|7,25|| align=right|4,415||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106824)||2000 XJ51|| align=right|14,2|| align=right|3,174|| align=right|0,138|| align=right|11,49|| align=right|5,654||MBA||6. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106825)||2000 XY53|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,199|| align=right|1,93|| align=right|3,805||MBA||15. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(106826)||2000 YF|| align=right|16,8|| align=right|1,884|| align=right|0,110|| align=right|16,34|| align=right|2,586||MBA||16. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106827)||2000 YU|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,227|| align=right|17,11|| align=right|5,414||MBA||16. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106828)||2000 YG1|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,129|| align=right|7,56|| align=right|3,328||MBA||18. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106829)||2000 YL1|| align=right|16,3|| align=right|1,926|| align=right|0,063|| align=right|18,10|| align=right|2,672||MBA||17. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106830)||2000 YC4|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,157|| align=right|0,41|| align=right|3,660||MBA||19. december 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(106831)||2000 YQ4|| align=right|16,3|| align=right|3,181|| align=right|0,171|| align=right|0,45|| align=right|5,671||MBA||20. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106832)||2000 YU6|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,082|| align=right|2,75|| align=right|4,343||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106833)||2000 YF7|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,190|| align=right|3,35|| align=right|3,561||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106834)||2000 YN7|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,102|| align=right|6,55|| align=right|3,328||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106835)||2000 YE8|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,214|| align=right|1,35|| align=right|3,675||MBA||22. december 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(106836)||2000 YG8|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,160|| align=right|0,88|| align=right|3,675||MBA||20. december 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(106837)||2000 YW8|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,091|| align=right|3,84|| align=right|3,421||MBA||20. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106838)||2000 YT9|| align=right|15,5|| align=right|2,435|| align=right|0,106|| align=right|5,41|| align=right|3,800||MBA||23. december 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(106839)||2000 YJ10|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,164|| align=right|2,14|| align=right|3,756||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106840)||2000 YA11|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,071|| align=right|11,71|| align=right|4,102||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106841)||2000 YB11|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,148|| align=right|15,56|| align=right|4,349||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106842)||2000 YT12|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,083|| align=right|7,75|| align=right|3,479||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(106843)||2000 YV12|| align=right|16,0|| align=right|2,400|| align=right|0,112|| align=right|7,22|| align=right|3,718||MBA||25. december 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(106844)||2000 YQ14|| align=right|16,9|| align=right|2,333|| align=right|0,156|| align=right|3,05|| align=right|3,562||MBA||25. december 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(106845)||2000 YR14|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,163|| align=right|4,13|| align=right|3,371||MBA||24. december 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(106846)||2000 YY15|| align=right|15,7|| align=right|2,597|| align=right|0,066|| align=right|4,90|| align=right|4,184||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106847)||2000 YO16|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,203|| align=right|14,10|| align=right|4,329||MBA||28. december 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(106848)||2000 YP16|| align=right|16,6|| align=right|2,022|| align=right|0,331|| align=right|3,33|| align=right|2,874||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106849)||2000 YC17|| align=right|16,2|| align=right|1,957|| align=right|0,110|| align=right|24,82|| align=right|2,738||MBA||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106850)||2000 YN18|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,202|| align=right|10,66|| align=right|4,435||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106851)||2000 YS19|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,106|| align=right|21,88|| align=right|4,103||MBA||28. december 2000||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(106852)||2000 YV19|| align=right|14,7|| align=right|3,160|| align=right|0,202|| align=right|16,22|| align=right|5,617||MBA||22. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106853)||2000 YZ19|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,068|| align=right|2,93|| align=right|3,324||MBA||27. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(106854)||2000 YB21|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,096|| align=right|5,27|| align=right|3,299||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106855)||2000 YN21|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,147|| align=right|13,04|| align=right|4,134||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106856)||2000 YF22|| align=right|17,1|| align=right|2,281|| align=right|0,147|| align=right|2,22|| align=right|3,444||MBA||26. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106857)||2000 YU22|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,110|| align=right|6,97|| align=right|3,603||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106858)||2000 YT23|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,112|| align=right|7,78|| align=right|3,348||MBA||28. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106859)||2000 YC26|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,118|| align=right|6,32|| align=right|5,544||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106860)||2000 YO26|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,156|| align=right|12,55|| align=right|5,575||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106861)||2000 YV26|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,240|| align=right|4,23|| align=right|4,058||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106862)||2000 YZ26|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|9,59|| align=right|3,713||MBA||25. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106863)||2000 YA27|| align=right|15,3|| align=right|2,519|| align=right|0,157|| align=right|9,79|| align=right|3,998||MBA||25. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106864)||2000 YL27|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|2,42|| align=right|3,696||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106865)||2000 YU27|| align=right|16,9|| align=right|2,446|| align=right|0,204|| align=right|1,78|| align=right|3,824||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106866)||2000 YQ28|| align=right|15,9|| align=right|1,908|| align=right|0,107|| align=right|23,04|| align=right|2,635||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106867)||2000 YR28|| align=right|16,2|| align=right|1,943|| align=right|0,071|| align=right|23,71|| align=right|2,708||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106868)||2000 YK31|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,253|| align=right|1,52|| align=right|3,571||MBA||31. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106869)||2000 YY31|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,142|| align=right|3,10|| align=right|3,858||MBA||31. december 2000||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(106870)||2000 YN32|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,256|| align=right|7,18|| align=right|3,551||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106871)||2000 YP32|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,248|| align=right|23,91|| align=right|3,610||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106872)||2000 YV32|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,125|| align=right|5,41|| align=right|3,307||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106873)||2000 YA33|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,261|| align=right|5,02|| align=right|3,589||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106874)||2000 YD33|| align=right|14,7|| align=right|3,186|| align=right|0,180|| align=right|11,48|| align=right|5,686||MBA||23. december 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(106875)||2000 YW33|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,111|| align=right|4,64|| align=right|4,125||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106876)||2000 YN34|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,259|| align=right|9,92|| align=right|4,379||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106877)||2000 YU34|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,152|| align=right|3,08|| align=right|3,607||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106878)||2000 YZ35|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,079|| align=right|6,84|| align=right|3,458||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106879)||2000 YA36|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,169|| align=right|0,72|| align=right|3,671||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106880)||2000 YM36|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,267|| align=right|16,32|| align=right|5,645||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106881)||2000 YX36|| align=right|16,6|| align=right|2,352|| align=right|0,175|| align=right|3,35|| align=right|3,606||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106882)||2000 YY36|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,107|| align=right|6,12|| align=right|3,467||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106883)||2000 YJ37|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|3,15|| align=right|4,091||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106884)||2000 YN37|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,170|| align=right|2,51|| align=right|3,601||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106885)||2000 YY37|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,116|| align=right|4,86|| align=right|4,072||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106886)||2000 YC38|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,064|| align=right|16,35|| align=right|5,136||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106887)||2000 YC39|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,221|| align=right|4,72|| align=right|4,126||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106888)||2000 YM39|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,111|| align=right|4,07|| align=right|3,491||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106889)||2000 YW39|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,148|| align=right|2,35|| align=right|3,724||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106890)||2000 YA40|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|5,21|| align=right|3,818||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106891)||2000 YV40|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,202|| align=right|3,56|| align=right|5,629||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106892)||2000 YK41|| align=right|16,1|| align=right|2,259|| align=right|0,139|| align=right|6,41|| align=right|3,395||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106893)||2000 YS41|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,102|| align=right|6,36|| align=right|3,684||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106894)||2000 YT41|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,144|| align=right|2,11|| align=right|3,354||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106895)||2000 YX41|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,196|| align=right|2,21|| align=right|3,750||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106896)||2000 YL43|| align=right|15,7|| align=right|2,519|| align=right|0,071|| align=right|4,81|| align=right|3,998||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106897)||2000 YO43|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,193|| align=right|2,28|| align=right|3,649||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106898)||2000 YU43|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,206|| align=right|1,31|| align=right|3,703||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106899)||2000 YF44|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,183|| align=right|0,65|| align=right|3,561||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106900)||2000 YA45|| align=right|15,5|| align=right|2,368|| align=right|0,131|| align=right|6,88|| align=right|3,642||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106901)||2000 YB45|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,121|| align=right|7,82|| align=right|3,457||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106902)||2000 YJ45|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,147|| align=right|4,36|| align=right|3,680||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106903)||2000 YN45|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,127|| align=right|14,26|| align=right|4,062||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106904)||2000 YH46|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,204|| align=right|0,75|| align=right|3,752||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106905)||2000 YP46|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,252|| align=right|0,70|| align=right|3,485||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106906)||2000 YJ47|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,067|| align=right|4,63|| align=right|3,849||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106907)||2000 YZ47|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,204|| align=right|2,39|| align=right|3,696||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106908)||2000 YX48|| align=right|15,5|| align=right|2,645|| align=right|0,221|| align=right|1,10|| align=right|4,301||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106909)||2000 YA49|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,185|| align=right|0,82|| align=right|5,660||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106910)||2000 YF49|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,084|| align=right|7,84|| align=right|3,353||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106911)||2000 YH49|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,061|| align=right|5,74|| align=right|3,568||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106912)||2000 YN49|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,179|| align=right|2,85|| align=right|3,327||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106913)||2000 YF50|| align=right|16,6|| align=right|2,157|| align=right|0,062|| align=right|1,71|| align=right|3,166||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106914)||2000 YO51|| align=right|16,1|| align=right|2,234|| align=right|0,161|| align=right|2,79|| align=right|3,339||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106915)||2000 YX51|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,181|| align=right|2,51|| align=right|4,060||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106916)||2000 YS52|| align=right|15,8|| align=right|2,204|| align=right|0,038|| align=right|8,38|| align=right|3,271||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106917)||2000 YT52|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,108|| align=right|9,61|| align=right|4,669||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106918)||2000 YZ52|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,091|| align=right|2,44|| align=right|3,707||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106919)||2000 YC53|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,085|| align=right|4,30|| align=right|3,720||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106920)||2000 YG54|| align=right|15,0|| align=right|2,317|| align=right|0,116|| align=right|4,43|| align=right|3,526||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106921)||2000 YN54|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,158|| align=right|1,26|| align=right|3,522||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106922)||2000 YM55|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,162|| align=right|5,10|| align=right|3,614||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106923)||2000 YM57|| align=right|16,8|| align=right|2,328|| align=right|0,150|| align=right|2,44|| align=right|3,552||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106924)||2000 YT57|| align=right|17,0|| align=right|2,434|| align=right|0,152|| align=right|2,97|| align=right|3,796||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106925)||2000 YS58|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,043|| align=right|6,28|| align=right|3,753||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106926)||2000 YG61|| align=right|16,7|| align=right|2,371|| align=right|0,161|| align=right|2,77|| align=right|3,650||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106927)||2000 YV61|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,149|| align=right|0,74|| align=right|3,708||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106928)||2000 YQ62|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,061|| align=right|5,96|| align=right|3,745||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106929)||2000 YV62|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,085|| align=right|4,81|| align=right|3,498||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106930)||2000 YY63|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,105|| align=right|0,79|| align=right|5,324||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106931)||2000 YC64|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,129|| align=right|2,20|| align=right|4,056||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106932)||2000 YN64|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,259|| align=right|6,84|| align=right|4,334||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106933)||2000 YY64|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,177|| align=right|13,03|| align=right|4,064||MBA||29. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106934)||2000 YJ65|| align=right|15,3|| align=right|3,182|| align=right|0,121|| align=right|1,29|| align=right|5,674||MBA||16. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106935)||2000 YB66|| align=right|15,6|| align=right|2,412|| align=right|0,266|| align=right|4,86|| align=right|3,746||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106936)||2000 YF66|| align=right|16,4|| align=right|2,267|| align=right|0,177|| align=right|5,43|| align=right|3,413||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106937)||2000 YV66|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,176|| align=right|2,15|| align=right|3,760||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106938)||2000 YR69|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,175|| align=right|2,12|| align=right|3,658||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106939)||2000 YX69|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,124|| align=right|6,35|| align=right|4,041||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106940)||2000 YF70|| align=right|15,7|| align=right|2,168|| align=right|0,071|| align=right|5,56|| align=right|3,192||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106941)||2000 YR70|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,175|| align=right|1,93|| align=right|3,607||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106942)||2000 YY70|| align=right|14,9|| align=right|3,183|| align=right|0,195|| align=right|2,77|| align=right|5,679||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106943)||2000 YX72|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,162|| align=right|4,71|| align=right|4,123||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106944)||2000 YA73|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,142|| align=right|6,77|| align=right|5,371||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106945)||2000 YN75|| align=right|17,5|| align=right|2,210|| align=right|0,196|| align=right|2,82|| align=right|3,286||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106946)||2000 YD76|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,207|| align=right|6,20|| align=right|3,371||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106947)||2000 YL76|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,172|| align=right|3,00|| align=right|3,516||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106948)||2000 YM76|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,252|| align=right|14,66|| align=right|5,583||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106949)||2000 YO76|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,163|| align=right|1,54|| align=right|3,788||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106950)||2000 YW76|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,091|| align=right|7,34|| align=right|3,358||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106951)||2000 YQ77|| align=right|16,2|| align=right|2,229|| align=right|0,111|| align=right|3,75|| align=right|3,328||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106952)||2000 YW77|| align=right|15,2|| align=right|3,225|| align=right|0,105|| align=right|1,54|| align=right|5,791||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106953)||2000 YL78|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,093|| align=right|5,21|| align=right|4,194||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106954)||2000 YS78|| align=right|13,7|| align=right|3,026|| align=right|0,042|| align=right|13,16|| align=right|5,262||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106955)||2000 YY78|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,151|| align=right|7,66|| align=right|3,561||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106956)||2000 YZ78|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,173|| align=right|1,61|| align=right|3,698||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106957)||2000 YJ79|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,087|| align=right|8,88|| align=right|4,346||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106958)||2000 YN79|| align=right|16,7|| align=right|2,210|| align=right|0,222|| align=right|4,84|| align=right|3,284||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106959)||2000 YR79|| align=right|15,5|| align=right|2,595|| align=right|0,215|| align=right|0,86|| align=right|4,180||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106960)||2000 YU79|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,105|| align=right|2,78|| align=right|4,105||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106961)||2000 YZ79|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,204|| align=right|2,29|| align=right|5,383||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106962)||2000 YO80|| align=right|16,1|| align=right|2,261|| align=right|0,239|| align=right|2,32|| align=right|3,400||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106963)||2000 YC81|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,125|| align=right|2,69|| align=right|4,072||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106964)||2000 YJ82|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,123|| align=right|1,33|| align=right|3,445||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106965)||2000 YR84|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,179|| align=right|2,41|| align=right|3,626||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106966)||2000 YF85|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,178|| align=right|2,74|| align=right|3,695||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106967)||2000 YK85|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,103|| align=right|3,02|| align=right|3,689||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106968)||2000 YT86|| align=right|16,0|| align=right|2,365|| align=right|0,149|| align=right|0,91|| align=right|3,636||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106969)||2000 YB87|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,128|| align=right|3,77|| align=right|5,725||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106970)||2000 YU89|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,187|| align=right|1,61|| align=right|3,688||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106971)||2000 YB90|| align=right|13,8|| align=right|3,227|| align=right|0,097|| align=right|20,62|| align=right|5,796||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106972)||2000 YN90|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,218|| align=right|2,90|| align=right|3,604||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106973)||2000 YR90|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,095|| align=right|5,52|| align=right|3,727||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106974)||2000 YW90|| align=right|16,8|| align=right|2,357|| align=right|0,132|| align=right|0,85|| align=right|3,618||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106975)||2000 YW91|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,210|| align=right|1,67|| align=right|3,621||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106976)||2000 YP92|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|5,31|| align=right|3,427||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106977)||2000 YG93|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,158|| align=right|5,83|| align=right|3,616||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106978)||2000 YO94|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,123|| align=right|4,20|| align=right|3,709||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106979)||2000 YV94|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,218|| align=right|3,71|| align=right|3,677||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106980)||2000 YM96|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|3,12|| align=right|3,468||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106981)||2000 YU96|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,162|| align=right|2,21|| align=right|3,532||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106982)||2000 YJ97|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,191|| align=right|1,32|| align=right|3,659||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106983)||2000 YC98|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,147|| align=right|3,21|| align=right|3,795||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106984)||2000 YJ98|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,181|| align=right|0,57|| align=right|3,464||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106985)||2000 YD99|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,020|| align=right|7,48|| align=right|3,368||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106986)||2000 YC100|| align=right|15,8|| align=right|2,211|| align=right|0,082|| align=right|7,33|| align=right|3,288||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106987)||2000 YG100|| align=right|15,9|| align=right|2,525|| align=right|0,156|| align=right|12,54|| align=right|4,013||MBA||26. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106988)||2000 YE101|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,381|| align=right|18,10|| align=right|4,082||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(106989)||2000 YN102|| align=right|14,0|| align=right|3,107|| align=right|0,285|| align=right|18,16|| align=right|5,475||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106990)||2000 YX102|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,195|| align=right|6,23|| align=right|3,605||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106991)||2000 YL103|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,166|| align=right|7,22|| align=right|3,372||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106992)||2000 YT103|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,121|| align=right|15,40|| align=right|4,322||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106993)||2000 YC106|| align=right|15,2|| align=right|2,427|| align=right|0,182|| align=right|8,19|| align=right|3,781||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106994)||2000 YJ106|| align=right|16,0|| align=right|2,218|| align=right|0,108|| align=right|5,10|| align=right|3,303||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106995)||2000 YO107|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,165|| align=right|3,21|| align=right|3,719||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106996)||2000 YP107|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,139|| align=right|2,30|| align=right|3,638||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106997)||2000 YR108|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,092|| align=right|3,32|| align=right|3,509||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106998)||2000 YA109|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,149|| align=right|7,94|| align=right|3,464||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106999)||2000 YG109|| align=right|15,9|| align=right|2,217|| align=right|0,107|| align=right|2,21|| align=right|3,301||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(107000)||2000 YU109|| align=right|17,0|| align=right|2,377|| align=right|0,091|| align=right|1,67|| align=right|3,665||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov